Ло́бстер может употребляться в одном из следующих значений:

Животный мир 
 Лобстер — омар, промысловый морской рак. 
 Лобстер — лангуст, похожий на омара морской рак без клешней (употребимо, но некорректно).

Иное 
 Лобстер — одно из альтернативных названий туманности NGC 6357.
 «Лобстер» — фильм 2015 года режиссёра Йоргоса Лантимоса.
 Lobster - шрифт, разработанный Пабло Импальяри.